

Мукабан — присілок, Бородулинське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія
 Мукабан — присілок, Шарканське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія